Reoetova (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk

 Personen
 Margarita Viktorovna Reoetova (1940) - Russische graficus en landschapsschilder
 Olena Vasilivna Reoetova (1968) - Oekraïense roeien
 Olga Gennadjevna Reoetova (1983) - Russische actrice

 Zie ook
 Reoetov